Byskovice bezeichnet

Býškovice, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
Byškovice, Ortsteil der Gemeinde Neratovice, Okres Mělník, Tschechien